Mistrzostwa Afryki w zapasach w 2022 roku zostały rozegrane w dniach 17 – 22 maja w Al-Dżadida w Maroku.

Tabela medalowa

Wyniki

styl klasyczny

styl wolny

kobiety styl wolny

Przypisy

Bibliografia 
 Dane na stronie Unitedworldwrestling.org
 Oficjalne wyniki PDF

Mistrzostwa Afryki w zapasach
2022 w Maroku
2022 w zapasach
Zapasy w Maroku